Минулорічні чемпіони Габріела Дабровскі та Роган Бопанна вирішили не грати разом. Бопанна утворив пару з Тімеєю Бабош, але ця пара програла в першому колі Чжан Шуай та Джону Пірсу. Дабровскі грала з   Мате Павичом, але  Латіша Чжань та Іван Додіг здолали їх у фіналі, 6–1, 6–7(5–7), [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання на джерела

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2018 у тенісі
Тур WTA 2018